Smeagol är ett släkte av snäckor. Smeagol ingår i familjen Smeagolidae.

Smeagol är enda släktet i familjen Smeagolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor